Suva je lahko:
 Suva, glavno mesto Fidžija
 Suva (zavarovalnica), švicarski nacionalni sklad za nezgodno zavarovanje
 , ladja
 Specifična ultravijolična apsorbcija, merilo za določanje vsebnosti v vodi raztopljenega ogljikovega dioksida
 Suva Planina, naselje v Srbiji
 Suva Reka, naselje v Kosovu
 Suva, Crni Timok (Bogovina), pritok reke Crni Timok v bližini vasi Bogovina, Srbija
 Suva, Crni Timok (Metovnica), pritok reke Crni Timok v bližini vasi Metovnica, Srbija